Het ATP-toernooi van Antwerpen 2016 (met de officiële naam European Open) werd gespeeld van 17 tot en met 23 oktober 2016. Er werd gespeeld op indoor hardcourtbanen van het Sportpaleis Antwerp in de Belgische stad Antwerpen.

Het enkelspel werd gewonnen door Richard Gasquet. Hij versloeg in de finale Diego Schwartzman met 7-6(4) en 6-1. Het dubbelspel werd gewonnen door Daniel Nestor en Édouard Roger-Vasselin. Zij versloegen in de finale Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut met 6-4 en 6-4.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Antwerpen
ATP-toernooi van Antwerpen